BJD může být:

 Biju Janata Dal – indická politická strana
 British Journal of Dermatology – vědecký časopis
 BJD – IATA kód letiště Bakkafjörður na Islandu
 BJD (panenka) – zkratka z ball-jointed doll, označení typu panenek

Zkratky